Acordo de Uagadugu (2007) — para a paz na Costa do Marfim
Acordo de Uagadugu (2013) — para a paz no Mali